Miejscowości w USA:
 Chauncey – miejscowość w stanie Georgia, w hrabstwie Dodge
 Chauncey – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Athens
 Chauncey – jednostka osadnicza w stanie Wirginia Zachodnia, w hrabstwie Logan